Het America the Beautiful Quarters programma is een uitgave van een serie munten door de United States Mint. 
Vanaf 2010 worden quarters uitgegeven met aan één zijde een beeltenis gewijd aan één nationaal park uit elke staat en elk territorium van de Verenigde Staten. De andere zijde van de quarters draagt de "standaard" afbeelding van George Washington die ook op de "gewone" Amerikaanse quarters te vinden is. De quarters worden met een frequentie van 5 per jaar uitgegeven in de volgorde dat de parken een nationale beschermstatus kregen.

Gedetailleerde informatie 
Op de muntzijde van alle State Quarters staat bovenaan de naam van het betreffende park, onderaan bevindt zich het jaar van uitgifte, links van de afbeelding de betreffende staat en rechts het motto E Pluribus Unum (uit velen één).

Nationale parken 

Oplage Bron: US Mint

Jaaroverzicht
De volgende kaart toont in welke jaren de munten zijn of worden uitgegeven:

De tabel bevat de uitgaven, per jaar gesorteerd:

Externe link 
  Officiële website

Amerikaanse munt